Torcy-le-Petit je název dvou obcí ve Francii:

 Torcy-le-Petit (Seine-Maritime) – obec v departementu Seine-Maritime
 Torcy-le-Petit (Aube) – obec v departementu Aube